

Pessoas
Anthony Munday

Localidades

Munday (Texas)

Outros
15576 Munday

Desambiguação